Damturneringen i basket vid OS 1984 i Los Angeles arrangerades mellan 29 juli och 10 augusti 1984. USA vann guldet, Sydkorea silvret och Kina bronset. Alla matcher spelades i The Forum.

Medaljfördelning

Resultat

Gruppspel

Medaljmatcher
Final

Bronsmatch

Slutlig ställning
 
 
 
 
 
 

Basket vid olympiska sommarspelen 1984